Yuan-dong Sheu (; né le , mort le ) fut un économiste et haut fonctionnaire de la République de Chine. Il fut le président de la Banque centrale de la République de Chine entre le  et le , jour de son décès au cours du vol 676 China Airlines.

Notes et références

Références 

Économiste taïwanais
Naissance en mai 1927
Décès en février 1998
Décès à 70 ans